Tartagni est un patronyme italien qui peut désigner :
 Alessandro Tartagni (1424-1477), un juriste italien ;
 , un évêque italien ;
 Morena Tartagni (1949), une cycliste italienne.